Футбол Клуб де Гоа (, известен и като ФК Гоа е индийски футболен отбор от Маргао, щата Гоа. Създанен е на 26 август 2014 г. с цел участие в Индийската Суперлига (ИСЛ). Собственици на отбора са бизнесмените Венугопал Дхоот, Шринивас Демпо и Датарадж Салгаокар и състезателя по крикет Вират Коли. Демпо и Салгаокар притежават и футболните отбори от И-Лигата Демпо и Салгаокар.

История 
На 13 април 2014 г. Дхоот, Демпо и Салгаокар печелят наддаването за франчайз отбора, базиран в Маргао, а на 23 септември същата година към тях като съсобственик се присъединява и Коли. Собствениците отправят запитване до феновете за име на отбора, като любопитното е, че избраното измежду 1200 предложения ФК Гоа е предложено само от един човек, който получава награда в размер на 10000 индийски рупии (около 260 лева) и абонаментна карта за вип ложата. Франчайзът получава разрешение да използва това име въпреки протестите от страна на друг тим, восещ името Футболен Клуб Гоа. Сред другите предложения за име са Вива Гоа, Гоа Гладиейтърс, Бийч Бойс, Гоа Флейвърс, Гоа Долфинс и Гоа Юнайтед Бишъпс, като между последните две е трябвало да се избира, ако разрешението за ползване на ФК Гоа не бъде получено. Проектът е официално стартиран на 26 август 2014 г., а на 20 септември е представен марковият играч – Робер Пирес. Всички индийски играчи на отбора идват под наем от СК Демпо. На 10 октомври ФК Гоа става първият индийски спортен отбор, който стартира собствена клубна телевизия – ФК Гоа ТВ. Дебютният мач на отбора е на 15 октомври, в който ФК Гоа пада от ФК Ченай с 1:2. Първият гол в историята на отбора е дело на Грегори Арнолен.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Юнес Банжелун
  Робер Пирес
  Мануел Лансароте

Треньори 
  Зико

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 във Facebook
 в Twitter
 в Instagram
 в YouTube
 Индийска Суперлига

Индийски футболни отбори